Серге́й Ви́кторович Его́ров:
 Егоров, Сергей Викторович (род. 1957) — депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым VI созыва, министр.
 Егоров, Сергей Викторович (род. 1973) — казахстанский и российский футболист.